Okręty US Navy o nazwie USS "Chinook":
 Pierwszy  był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1918.
 Drugi  był okrętem patrolowym. W służbie od 1995.

Chinook